Латтуада () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Латтуада, Альберто (1914—2005) — итальянский кинорежиссёр и сценарист.
 Латтуада, Феличе (1882—1962) — итальянский композитор.